Вальдфридхоф ( — «Лесное кладбище») — название кладбищ:

 Вальдфридхоф — кладбище в Далеме.
 Вальдфридхоф — одно из самых крупных кладбищ в Мюнхене.
 Вальдфридхоф — историческое кладбище в районе Мюнхена Оберменцинг.
 Вальдфридхоф — кладбище в Хальбе.